Bird Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bird Mountain (Georgia)
 Bird Mountain (South Carolina)
 Bird Mountain (Tennessee)
 Bird Mountain (Texas)
 Bird Mountain (Vermont)
 Bird Mountain (Washington)
 Bird Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Byrd Mountain